Marcus D. Camby (ur. 22 marca 1974 w Hartford, Connecticut) – amerykański koszykarz, występujący na pozycji środkowego, zdobywca nagrody dla najlepszego obrońcy w NBA w sezonie 2006/2007.

Karierę koszykarską rozpoczynał w barwach drużyny koszykarskiej uniwersytetu Massachusetts Amherst. Po trzech latach studiów zgłosił się do draftu NBA, w którym to został wybrany z numerem drugim przez Toronto Raptors. Dwa lata później został wymieniony do New York Knicks za Charlesa Oakleya. W tym samym sezonie dotarł z Knicks do finałów NBA 1998/99, gdzie jednak zostali pokonani przez San Antonio Spurs. W latach 2002-2008 był zawodnikiem Denver Nuggets. W sezonie 2005/2006 zdobywał średnio 12,8 punktów i 12 zbiórek na mecz, a Nuggets wygrali dywizję północno-zachodnią. 

W sezonie 2007/2008 zajął drugie miejsce w głosowaniu na obrońcę roku NBA. 15 lipca 2008 Camby został wymieniony do Los Angeles Clippers. Dwa lata później został zawodnikiem Portland Trail Blazers. W marcu 2012 trafił do Houston Rockets. W lipcu 2012 przeszedł na zasadzie sign and trade do New York Knicks.

Jako zaledwie trzeci zawodnik w historii NBA, aż czterokrotnie przewodził lidze w blokach. Pozostali dwaj to Kareem Abdul-Jabbar oraz Mark Eaton. 

W lipcu 2013 podpisał kontrakt jako wolny agent z Houston Rockets, jednak 28 października, przed rozpoczęciem sezonu, kontrakt z nim został rozwiązany.

Osiągnięcia 
Na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej

NCAA 
 Uczestnik:
 NCAA Tournament Final Four (1996*)
 rozgrywek Sweet Sixteen turnieju NCAA (1995, 1996*)
 turnieju NCAA (1994–1996*)
 Mistrz:
 turnieju konferencji Atlantic 10 (1994–1996)
 sezonu regularnego konferencji Atlantic 10 (1994, 1995)
 Koszykarz Roku:
 NCAA:
 im. Naismitha (1996)
 im. Woodena (1996)
 według:
 Associated Press (1996)
 NABC (1996)
 USBWA (1996)
 Sporting News (1996)
 Basketball Times (1996)
 Adolph Rupp Trophy (1996)
 Konferencji Atlantic 10 (1996)
 Debiutant Roku Konferencji Atlantic 10 (1994)
 Atlantic 10 Newcomer of the Year (1994)
 Zaliczony do:
 I składu:
 All-American (1996)
 turnieju NCAA Final Four  (1996 przez Associated Press)
 Lider :
 NCAA w liczbie oddanych (529) rzutów za 2 punkty (1996)
 Atlantic 10:
 w liczbie i średniej:
 punktów (1996)
 bloków (1994–1996)
 w liczbie:
 celnych (256) i oddanych (537) rzutów z gry (1996)
 celnych (163) i oddanych (233) rzutów wolnych (1996)

 Drużyna UMass Minutemen zastrzegła należący do niego numer 23 

(*) – federacja anulowała wyniki zespołu z turnieju NCAA w tamtym sezonie

NBA 
 Obrońca Roku NBA (2007)
 Uczestnik Rookie Challenge (1997)
 Zaliczony do:
 I składu:
 defensywnego NBA (2007, 2008)
 debiutantów NBA (1997)
 II składu defensywnego NBA (2005, 2006)
 Lider:
 sezonu regularnego w blokach (1998, 2006-2008)
 play-off w średniej:
 zbiórek (2007)
 bloków (2005–2007)
 Zawodnik tygodnia NBA (6.03.2005, 14.11.2005)
 Debiutant miesiąca NBA (marzec 1997)

Statystyki w NBA 

Na podstawie

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Statystyki na Basketball-Reference.com 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze UMass Minutemen
Koszykarze NCAA All-American
Koszykarze Portland Trail Blazers
Koszykarze Los Angeles Clippers
Koszykarze Toronto Raptors
Koszykarze New York Knicks
Koszykarze Denver Nuggets
Koszykarze Houston Rockets
Urodzeni w 1974
Koszykarze Parade High School All-Americans